Хуа́н Сегу́ндо Олива́рес Мара́мбио (; 20 февраля 1941, Винья-дель-Мар) — чилийский футболист, вратарь. Участник двух чемпионатов мира: 1966 и 1974. На чемпионате мира 1966 года был основным вратарём сборной Чили.

Карьера

Клубная 
Играл в клубах «Сантьяго Уондерерс», «Унион Эспаньола», «Магальянес», «Ла-Серена», «Кобрелоа», «Сантьяго Уондерерс», «Уачипато».

В сборной 
В сборной Чили Хуан Оливарес дебютировал 15 апреля 1965 года в матче со сборной Перу, завершившимся со счётом 4:1. В составе сборной Оливарес принял участие в двух чемпионатах мира 1966 и 1974 годов и чемпионате Южной Америки 1967 года, где сборная Чили стала бронзовым призёром. Своё последнее выступление за сборную Оливарес провёл в товарищеском матче со сборной Гаити 24 апреля 1974 года, тот матч завершился победой чилийцев 1:0. Всего же за сборную Вальехос сыграл 31 официальный матч, в которых пропустил 46 голов

Итого: 31 матч / 46 пропущенных голов; 15 побед, 6 ничьих, 10 поражений.

Достижения

Командные 
  Сборная Чили
 Бронзовый призёр чемпионата Южной Америки: 1967
 Обладатель Тихоокеанского Кубка: 1965
 Обладатель Кубка Бернардо О’Хиггинса: 1966
 Обладатель Кубка Леонсио Провосте: 1973

  «Сантьяго Уондерерс»
 Чемпион Чили: 1968
 Серебряный призёр чемпионата Чили: 1960
 Бронзовый призёр чемпионата Чили (3): 1959, 1964, 1966
 Обладатель Кубка Чили (2): 1959, 1961
 Финалист Кубка Чили: 1960
 Победитель Второго дивизиона Чили: 1978

  «Унион Эспаньола»
 Чемпион Чили: 1973
 Серебряный призёр чемпионата Чили (2): 1970, 1972
 Бронзовый призёр чемпионата Чили: 1971

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net 
 Статистика матчей за сборную Чили на сайте solofutbol.cl 
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Сантьяго Уондерерс»
Игроки ФК «Унион Эспаньола»
Игроки ФК «Магальянес»
Игроки ФК «Кобрелоа»
Игроки ФК «Уачипато»